Речкуново — село в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр Речкуновского сельсовета.

География 
Расположено на правом берегу реки Оби, на протоке Старица, реке Телеутка и озера Могильное.

Абсолютная высота — 128 метров над уровнем моря.

История 
Основано в 1700 году.

В 1926 году в деревне Речкуновой имелось 159 хозяйств, 756 жителей, преимущественно русские. Действовали школа I ступени и лавка общества потребителей. В административном отношении являлась центром Речкуновского сельсовета Белоярского района Барнаульского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав

В 1926 году преобладали русские.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.
 Гендерный состав
В 1926 году в деревне проживало из 756 человек 368 мужского пола, 388 — женского.

Инфраструктура 
Речкуновская ООШ — филиал МКОУ Кашкарагаихинская СОШ.

Администрация поселения.

Транспорт 
Проходит автодорога межмуниципального значения Наумово (М-52) — Кашкагариха — Язово — Усть-Чумыш — Речкуново (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-4704).

Примечания 

Населённые пункты Тальменского района
Населённые пункты на реке Обь